Agathe Natanson (née en 1946), actrice française ;
 Alexandre Natanson (1867-1936), avocat et homme de presse français ;
 Dominique Natanson (1951-), professeur d'histoire et essayiste français ;
 Gueorgui Natanson (1921–2017), réalisateur russe ;
 Jacques Natanson (1901-1975), auteur dramatique, scénariste et dialoguiste français ;
 Jacques Natanson (1923-2016), pédagogue, professeur de philosophie et de sciences de l'éducation et militant syndical français ;
 Louis-Alfred Natanson (1873-1932), dramaturge et journaliste français ;
 Madeleine Natanson (1927-2013), psychanalyste française ;
 Mark Natanson (1850-1919), révolutionnaire russe ;
 Maurice Natanson (1924-1996), philosophe et sociologue américain ;
 Thadée Natanson (1868-1951), éditeur français, fondateur de La Revue Blanche.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif